San Clemente steht für:
 italienische, bzw. spanische Bezeichnung für den Heiligen Clemens

geografischer Orte:
 in Argentinien
 San Clemente (Córdoba)
 San Clemente del Tuyú, Stadt in der Provinz Buenos Aires
 in Italien
 San Clemente (Emilia-Romagna), Stadt in der Provinz Rimini
 San Clemente (Venedig), eine Insel in der Lagune von Venedig
 San Clemente, Ortsteil der Gemeinde Reggello in der Provinz Florenz
 in Spanien
 San Clemente (Cuenca), eine Gemeinde in der Provinz Cuenca, in der Autonomen Gesmeinschaft Kastilien-La Mancha
 Cuevas San Clemente, eine Gemeinde in der Provinz Burgos, in der Autonomen Gesmeinschaft Kastilien und León
 San Clemente (Ibias), Ort in der Provinz Asturien
 in den USA
 San Clemente (Kalifornien)
 San Clemente Island, eine Kalifornien vorgelagerte Insel
 sonstige:
 San Clemente (Chile)
 San Clemente (Pisco), Stadt und Distrikt in der Provinz Pisco in Peru
 San Clemente (Tarlac) auf den Philippinen

Kirchen:
 San Clemente (Rom), eine Kirche in Rom in Italien
 Basilica di San Clemente in Santa Maria dei Servi, eine Kirche in Siena in der Toskana
 Abteikirche San Clemente a Casauria, eine Kirche in der Gemeinde Castiglione a Casauria in den Abruzzen
 San Clemente al Vomano, eine Kirche in der Gemeinde Notaresco, in den Abruzzen

San Clemente ist der Name folgender Personen:
 Clemens von Rom, Heiliger der katholischen Kirche und Bischof von Rom
 Guillén de San Clemente (1550–1608), spanischer Diplomat
 Elia di San Clemente, italienische Nonne